ACA est un sigle, qui peut signifier :

en français
 acrodermatite chronique atrophiante, une des manifestations possibles d'une variante eurasiatique de la maladie de Lyme ;
 agent conversationnel animé ;
 ambulance chirurgicale automobile ou autochir, pendant la première guerre mondiale ;
 antenne chirurgicale avancée ;
 Assemblée des cardinaux et archevêques ;
 Association des commissaires des armées ;
 Association (française) du cheval arabe ;
 Association cotonnière africaine ;
 Association des constructeurs d'automobiles ;
 Athletic club ajaccien, un club de football ajaccien plus connu sous le nom d'AC Ajaccio ;
 Athlétic Club arlésien, un club de football arlésien ;
 Avenir Club avignonnais, un club avignonnais ;
 action communautaire autonome (au Québec) ;

en d'autres langues
 Aliance Culturèla Arpitanna, une fédération internationale de l'arpitan ;
 Astronautics Corporation of America, une entreprise spécialisée dans les équipements d'avionique ;
 Aircraft certification authority ;
 .

Codes 
ACA est un code, qui signifie :
  ;
 .
 un codon signifiant thréonine, selon le code génétique.

Voir aussi 
 ACA, mnémotechnique pour établir la similitude entre deux triangles
 Prénom serbe, diminutif de Aleskandar (Alexandre)
Abréviation
Prénom serbe